AdBlock (extensie), een extensie voor Google Chrome, Opera en Safari
Adblock Plus, een extensie voor Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera en Internet Explorer